Климент Кузманов Шапкарев (; , Охрид — , Битола) — болгарский революционер, педагог, член Внутренней македонско-одринской революционной организации.

Биография 
Родился  года в Охриде. Сын известного болгарского этнографа и фольклориста Кузмана Шапкарева. В 1893 закончил восьмой класс Солунской болгарского мужской гимназии. После окончания средней школы в 1892 году изучал биологию и химию в Софийском университете. В 1897 году был делегатом Самоковського Общества четвертого Македонского конгресса. В 1898 работал учителем в Самокове. В 1904—1905 годах — учитель в Одринской болгарской мужской гимназии.

Публиковался в газете правого крыла ВМОРО «Илинден».

Перед началом Балканской войны он переехал в Эдирне в Болгарию и вступил добровольцем в 52-й пехотный полк болгарской армии, которая боролась в Эдирне. Был награжден Орденом «За храбрость». Во время Первой мировой войны он находился в Велесе как член Комиссии переписи населения. После окончания войны 20 лет преподавал в сельскохозяйственном училище в Садово.

Весной 1941 года поселился в Битоле, где также преподавал в сельскохозяйственном училище. Умер  года.

Является автором брошюры «Воспоминания и мысли о Гоце Делчев».

После Балканских войн женился с Амалией Прімджановою. Его сыновья — болгарский экономист и президент македонского Научно-исследовательского института — Питер Шапкарев и историк Иван Шапкарев.

Источники 
 Климент Шапкарев, «Спомени и охотничье р за Гоце Делчев», Пловдив, 1934 г. в «Библиотека Струмски»
 Пърличев, Кирилл, «Кюстендилският конгресс на ВМРО 1908 г.», «ВЕДА-МЖ», София, 2001 г., стр. 169.
 Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и состава училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 92.
 Билярски, Цочо. Княжество България и македонският въпрос, т.1. Върховен македоно-одрински комитет 1895—1905 (Протоколы вот конгресите), Българска историческа библиотека, 5, Иврай, София, 2002, стр. 106.
 Николов, Борис. ВМОРО — псевдоними и шифры 1893—1934, Звезда, 1999, стр. 6.
 Одрински глас, брой 2, 20 януари 1908, стр. 3.
 Николов, Борис. Вътрешна македоно-одринска революционна организация. Войводи и ръководители (1893—1934). Биографично-библиографски справочник, София, 2001, стр. 190.
 Енциклопедия «България», том 7, София, Издателство на БАН, 1996, стр. 495.

Военные Болгарии
Участники Первой Балканской войны (Болгария)
Участники Первой мировой войны (Болгария)
Революционеры Болгарии
Революционеры Северной Македонии
Учёные Болгарии
Преподаватели
Награждённые орденом «За храбрость» (Болгария)
Умершие в Битоле